Hinterwinkl heißen folgende geographischen Objekte: 

 Hinterwinkl (Gemeinde Arriach), Ortschaft der Gemeinde Arriach, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Hinterwinkl (Gemeinden Ebenau, Elsbethen), Ortschaft der Gemeinden Ebenau und Elsbethen (Katastralgemeinden Hinterwinkl-Ebenau, Hinterwinkl-Aigen), Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Hinterwinkl (Gemeinde Filzmoos), Ort bei Filzmoos, Bezirk St. Johann, Land Salzburg